Palladium har flere betydninger:
 Palladium – et grundstof
 Palladium (filmselskab) - et dansk filmselskab
 Palladium (Göteborg) – tidligere biograf i Göteborg
 Palladium (København) – tidligere biograf i København
 Palladium (Malmø) – tidligere biograf i Malmø
 Palladium (Stockholm) – tidligere biograf i Stockholm
 Palladion (gr. Παλλάδιον, eller latin 'Palladium') – et gammelt billede af Pallas, der i den historiske tid er identisk med Athena.